Und tot bist du steht für:
 Polizeiruf 110: und tot bist du, deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1993
 …und tot bist du, kanadische Fernsehproduktion von 1987 (Originaltitel: And Then You Die)
 Und tot bist Du! – Ein Schwarzwaldkrimi, deutscher Fernsehzweiteiler von 2019
 Und tot bist du (Roman), Kriminalroman von Mary Higgins Clark aus dem Jahr 1996 (Originaltitel: My Gal Sunday: Henry and Sunday Stories)